Becquerel pode ser:

 Becquerel, unidade de medida de radioatividade;
Antoine César Becquerel, físico francês (1788 - 1878);
Alexandre Edmond Becquerel, físico francês (1820 - 1891);
Antoine Henri Becquerel, físico francês (1852 - 1908);
Jean Becquerel, físico francês (1878 - 1953);
6914 Becquerel, asteróide.

Ver também 
 Becquerelia, gênero botânico.

Desambiguação